Landesmusikakademie steht für:

 Landesmusikakademie Berlin in Berlin
 Landesmusikakademie Hessen in Schlitz
 Landesmusikakademie Niedersachsen in Wolfenbüttel
 Landesmusikakademie NRW in Nienborg
 Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz in Neuwied-Engers
 Landesmusikakademie Sachsen in Colditz
 Landesmusikakademie Thüringen in Sondershausen